«Атла́нтис» () — ненарративный музыкальный фильм Люка Бессона, основанный на натурных съёмках животных подводного мира. Фильм снимался на протяжении трёх лет начиная с 1988 года и вышел в прокат в 1991 году. Музыку для фильма написал постоянный композитор Бессона Эрик Серра. Сам Бессон выступил в роли режиссёра, сценариста, сопродюсера, одного из двух операторов и монтажёра фильма. Фильм остаётся единственным документальным в карьере Бессона.

История 

Увлечение морем связано ещё с ранними годами Люка Бессона, которые он провёл с родителями, работавшими инструкторами по плаванию с аквалангом. Лишь из-за травмы, полученной Бессоном в возрасте 17 лет, он перестал сам заниматься подводным плаванием и уехал в Париж, чтобы учиться киномастерству. 

Хотя «Атлантис» был выпущен после «Никиты», его съёмки начались ещё в 1988 году, и тематически фильм скорее примыкает к «Голубой бездне», продолжая поднятую в этом фильме тему экологии. Фильм Бессон снимал три года совместно с Кристианом Петроном, который работал над дизайном камер для «Голубой бездны».

В сентябре 1991 года фильм был показан вне конкурса на 48-м Венецианском кинофестивале.

Структура фильма 

Фильм разделён на две неравные части, первая из которых включает несколько небольших «глав» со своими названиями и основными действующими лицами. Закадровый голос присутствует только в небольшом прологе до начала первой части. Всё действие происходит под водой, кроме последнего кадра, показывающего сверху гладь моря и плывущий по нему корабль.

Первая часть называется «День первый» () и включает далее разделы «Свет» (), «Дух» (), «Движение» (), «Игра» (), «Грация» (), «Ночь» (), «Вера» (), «Нежность» (), «Любовь» () и «Ненависть» (). Вторая часть называется «Последний день» () и включает единственную главу «Рождение» ().

Финальные титры начинаются с перечисления основных «актёров» фильма, наиболее крупных из показанных в нём животных с указанием места съёмок:
 Пятнистый дельфин (Багамские острова)
 Кольчатый плоскохвост (Новая Каледония)
 Галапагосский морской лев
 Галапагосская морская игуана
 Галапагосский пингвин
 Тихоокеанская манта
 Гигантский осьминог (о-в Ванкувер)
 Американский ламантин (Флорида)
 Акула из лагуны Таити
 Большая белая акула (Австралия)
 Китовая акула (Сейшельские острова)

Художественные особенности 

В интервью итальянской газете Corriere della Sera, данном 7 мая 1991 года, Бессон сказал, что «Атлантис» начинается там, где закончилась «Голубая бездна», когда герой опускается в морские глубины, чтобы уже не вернуться. Он также признался, что в «Атлантисе» вновь нашла отражение его любовь к природе и желание жить с ней в симбиозе. По мнению Бессона, его фильм не является документальным (). Автор книги о Бессоне, Массимо Жиральди, считает, что эта характеристика режиссёра очень важна: действительно, на первый взгляд фильм можно охарактеризовать как документальный, однако в нём отсутствует текст, закадровый голос, какие-либо пояснения или комментарии. В сущности, в фильме не о чем рассказывать, однако в нём много того, за чем можно наблюдать, чем восхищаться и о чём размышлять. 

Рецензент Дэвид Стрэттон называет фильм «морской оперой» (marine opera). Аналогично, исследовательница творчества Бессона Сюзан Хейворд называет этот фильм «документальной оперой» (documentary-opera) или «подводной оперой» (underwater opera), также подчеркивая, что «Атлантис» не является научно-популярным фильмом о подводном мире в стиле Жака Кусто. Весь фильм сопровождает музыка Эрика Серра, используется замедленная съёмка (в сцене «Игра» с морскими львами), отсутствует закадровый авторский текст. При этом жанры музыки варьирует от поп, диско и восточных мотивов (сцена с морской змеёй) до кантат и реквиемов. Сцена с мантой идёт в сопровождении оперной арии из «Сомнамбулы» Беллини, исполненной Марией Каллас. Контрапункт операторской работы и музыки тут особенно ярок, придавая животному красоту, которая вряд ли осознавалась бы при его обычном изображении. Передние плавники манты можно принять за рукава оперной певицы, а особая колоратура арии заставляет осознать сложность этого необыкновенного морского организма. 

Музыка и операторское искусство придают сценам жанровые особенности, благодаря чему возникает эффект антропоморфизма: так, сцена с осьминогом выглядит как триллер и научная фантастика, а акула заставляет вспомнить фильм ужасов «Челюсти».

Критика 
Критики отмечали, что название фильма отсылает к мифической Атлантиде, а сам фильм воспевает флору и фауну подводного мира и вместе с тем затрагивает проблемы уничтожения морской природы. 

Джо Браун в рецензии для Washington post назвал эффект, производимый фильмом, успокаивающим и умиротворяющим (tranquil and soothing), сравнив фильм с лавовой лампой и назвав его кинематографическим аналогом альбома Энии. 

Дэвид Стрэттон, оценив фильм на 4,5 балла, особо отметил потрясающую работу операторов, заслуживающую безусловной похвалы.

Саундтрек 

Музыка к фильму, написанная Эриком Серра, вышла на пластинке и диске в 1991 году. Всего в саундтрек вошло 12 композиций, большинство из них инструментальные. Вокал присутствует лишь в композиции Iguana Dance, исполняемой самим Серра и в песне Time to Get Your Lovin''', исполняемой Серра в дуэте с Ванессой Паради. Также в композициях участвовал хоровой коллектив Ambrosian Singers''.

Примечания

Ссылки 
 «Атлантис» на странице о невербальных фильмах 

Документальные фильмы о животных
Документальные фильмы Италии
Документальные фильмы Франции
Фильмы о дельфинах
Фильмы об акулах‎
Музыкальные фильмы Франции
Музыкальные фильмы Италии
Фильмы Франции 1991 года
Фильмы Италии 1991 года